Louis Roy peut désigner :
 Louis Roy (1862-1907), un artiste peintre et graveur français ;
 Louis Roy (1898-1966), un homme politique français ;
 Louis Roy (1953-), un syndicaliste québécois.